South Valley ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 South Valley (New Mexico), Ort im Bernalillo County
 South Valley (New York), Ort im Cattaraugus County